Bövinghausen steht für:
 Bövinghausen (Dortmund), ehemals Bövinghausen in Lütgendortmund, heute Stadtteil und statistischer Bezirk im Bezirk Dortmund-Lütgendortmund
 Bövinghausen (Castrop-Rauxel), ehemals Bövinghausen in Castrop, heute Stadtteil und statistischer Bezirk von Castrop-Rauxel